DDP — аббревиатура, может означать:

 Delivered, Duty Paid — граница ответственности продавца при пересылках
 Disc Description Protocol — общий формат образов дисков, широко используемый при авторинге (передаче звуковых данных) мастер-диска
 Datagram Delivery Protocol — протокол сетевого уровня стека протоколов компьютерной сети AppleTalk
 DDP-116 — 16-битный мини-компьютер (Digital Data Processor) линейки Series 16 компании Computer Control Corporation (1964).
 DDP-24 — 24-битный мини-компьютер, разработанный в Computer Control Corporation (1963).
 DDP-516 — 16-битный мини-компьютер линейки Series 16 компании Computer Control Corporation (1966).
 Dublin Death Patrol — американская хеви-метал группа